Kufa může být:

příjmení
 František Kufa (* 1962) – český římskokatolický kněz
 Jozef Kufa (* 1948) – slovenský fotbalista, útočník
 Miloslav Kufa (* 1971) – český fotbalista, defenzivní záložník
 Rudolf Kufa (* 1951) – český politik ČSSD

další významy

 Kufa, česky Kúfa – město v Iráku